

Aziende 
 Claro – compagnia telefonica sudamericana
 Claro Fair Trade – azienda commerciale svizzera

Persone 
 Gaio Giulio Erucio Claro Vibiano (...-197) – politico romano
 Giulio Claro (1525-1575) – giurista italiano
 Nuno Claro (1977) – calciatore portoghese
 Adriano Correia Claro detto Adriano (1984) – calciatore brasiliano

Sport 
 Claro Open Colsanitas – antico nome della Copa Colsanitas, torneo di tennis colombiano
 Copa Claro – antico nome dell'Argentina Open, torneo di tennis argentino

Geografia

Brasile 
 Claro dos Poções – comune nella mesoregione del Norte de Minas (Minas Gerais)

Filippine 
 Monte Babuyan Claro – vulcano nelle isole Babuyan (Valle di Cagayan)

Svizzera 
 Claro – ex comune ora frazione di Bellinzona, città nel distretto di Bellinzona (Canton Ticino)
 Pizzo di Claro – montagna nel Gruppo dell'Adula (Canton Grigioni e Canton Ticino)

Pagine correlate 
 Clara 
 Rio Claro